Spirou steht für:
Spirou (Magazin), ein belgisch-französisches Kinder- und Jugendmagazin
Spirou und Fantasio, eine humoristische franko-belgische Abenteuer-Comicserie 
Der kleine Spirou, eine franko-belgische Comicserie, die von der Kindheit Spirous handelt
Spirou BC Charleroi, ein belgischer Profibasketballverein